Mit Berlin-Görlitzer Eisenbahn wird bezeichnet:
 die Berlin-Görlitzer Eisenbahn-Gesellschaft
 die von dieser gebaute Bahnstrecke Berlin–Görlitz